Печененко — украинская фамилия. Известные носители:
 Печененко, Николай Фомич (1930—1987) — советский партизан Великой Отечественной войны, писатель.
 Печененко, Савва Дмитриевич (1902—?) — советский военный деятель.